Ирина Степановна Парпулова (22.09.1931, Тараклия — 25.06.2009) — советская молдавская шашистка, судья, шашечный функционер и организатор. Мастер спорта СССР. Первая мастер спорта среди женщин в Молдавии. Судья всесоюзной категории. Президент шашечной Федерации Молдавии. 4-кратная чемпионка СССР среди сельских шашистов, серебряный призёр чемпионата СССР (1960).

Выступала за спортобщество «Колхозникул».

Высшее образование (университетское юридическое образование) получила заочно. Служила в министерстве социального обеспечения.

Делегат Всесоюзной учредительной конференции Союза спортобществ и организаций СССР, где её избрали членом Центрального Совета Союза.

Скончалась 25 июня 2009 года после тяжелой и продолжительной болезни.

Муж (и тренер) — заслуженный тренер Молдавии по шашкам Иосиф Борисович Функ.

Награды 
Заслуженный работник республики Молдавия. Орден Трудового Красного Знамени. Медалью «за трудовое отличие» (1957).

Ж. Шашки: «весной 1957 года в большой группе советских спортсменов, удостоенных высоких правительственных наград, мы увидели и Ирину Степановну Парпулову, бывшего комсомольского работника, ныне сотрудницу Тараклийского райисполкома. Указом Президиума Верховного Совета СССР она была награждена медалью „За трудовую доблесть“.»

Оценки 
Полина Хмара: «И.Парпулова внесла большой вклад в развитие шашек в сельском обществе. Ира запомнилась своей готовностью всегда помочь, отзывчивостью, добротой».

Литература 
Шашистка из Тараклии//Журнал «Шашки», 1959-январь

Полина Хмара. Памяти Ирины Степановны Парпуловой// Шашечный Израиль, 2009-6.

Примечания

Ссылки 
http://shashkinn.ru/zhurnal-shashki/shashistka-iz-taraklii/ 

Шашисты Молдавии
Мастера спорта СССР
Мастера спорта по шашкам
Судьи всесоюзной категории по шахматной композиции
Родившиеся в Бессарабии
Юристы СССР
Юристы Молдавии